M68 – oggetto del Catalogo di Messier